Das  J. P. Morgan Tournament of Champions 2011 fand vom 21. bis 27. Januar 2011 im Grand Central Terminal in New York City in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2010/11 und gehörte zur Wertungskategorie World Series Gold.
 
Titelverteidiger war James Willstrop, der in diesem Jahr im Halbfinale an Ramy Ashour scheiterte. Ashour bezwang im anschließenden Endspiel auch Nick Matthew, die Partie endete mit 11:3, 7:11, 11:9 und 11:7.
 
Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, davon waren acht Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Julian Illingworth einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 115.000 US-Dollar.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour 2010/11
2011
Sportveranstaltung in Manhattan